Izvoru Dulce ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Izvoru Dulce (Beceni), Dorf im Kreis Buzău
 Izvoru Dulce (Merei), Dorf im Kreis Buzău